Château de Montbrun est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de Montbrun à Cologne, dans le Gers. Il appartient à la famille de Pins-Montbrun qui l'a reconstruit au  ;
 le château de Montbrun à Dournazac, en Haute-Vienne ;
 le château de Montbrun à Maffliers, dans le Val-d'Oise ;
 le château de Montbrun à Méallet, dans le Cantal ;
 le château de Montbrun à Montbrun, dans le Lot ;
 le château de Montbrun à Montbrun-Bocage, en Haute-Garonne ;
 le château de Montbrun à Montbrun-des-Corbières, dans l'Aude ; 
 le château de Montbrun à Montbrun-Lauragais, dans la Haute-Garonne ;
 le château de Montbrun à Montbrun-les-Bains, dans la Drôme en Dauphiné. Il a donné son nom à la famille du Puy-Montbrun ;
 le château de Montbrun à Saint-Michel-sur-Loire, en Indre-et-Loire ;
 la chartreuse de Montbrun, également appelée château de Montbrun, à Verdon, en Dordogne.

Homophone
 Château de Monbrun, commune française du Gers

Voir aussi 
 , patronyme et toponyme.

Montbrun